

Persone 
 Wawa (n. 1964) cantante taiwanese
 Wawa (n. 1982) cantante malgascio
 WAWA, nome d'arte del rapper e ballerino Deaf American Warren Snipe
 Wawa di Mataram, re di Mataram in Giava Centrale, Indonesia, dal 924 al 929
 Huang Huahua (Wong Wa-Wa in Jyutping), governatore del Guangdong, Cina, tra il 2003 e il 2011
 Serge Wawa (n. 1986), calciatore ivoriano di ruolo difensore
 Harrison Chongo (1969-2011), calciatore zambiano, soprannominato "Wawa"
 Wawrzyniec Żuławski (1916-1957), alpinista polacco, compositore e scrittore con il nome d'arte di "Wawa"
 Warren Barguil (n. 1991), ciclista francese soprannominato "Wawa"
 Waawa o popolo Wawa, gruppo etnico della Nigeria, e denominazione della loro lingua

Geografia

Canada 
 Wawa, già Michipicoten, centro abitato (township) del distretto di Algoma, provincia dell'Ontario.
 Lago Wawa (Wawa Lake, Lac Wawa), precedentemente noto come lago Michipicoten, lago canadese situato nei pressi dell'abitato di Wawa.
 Sottoprovincia di Wawa, provincia geologica della Orogenesi dell'Algoman

Filippine 
 Wawa, località nella municipalità di Orani, provincia di Bataan.
 Wawa, barangay nella municipalità di Pilar, provincia di Bataan.
 Wawa, barangay nella municipalità di Abra de Ilog, provincia di Mindoro Occidentale
 Del Remedio, barangay nella municipalità di San Pablo, provincia di Laguna, comunemente citato come Wawa.
 Wawa, fiume, tributario dell'Agusan, nelle Filippine meridionali.
 Wawa, fiume, tributario del Marikina.
 Diga Wawa, diga a gravità sul corso del Marikina, provincia di Rizal.

Stati Uniti d'America 
 Wawa, comunità non incorporata della Pennsylvania.

Altrove 
 Wawa, fiume del Nicaragua.
 Wawa, città del Sudan.
 Wawa, prefettura del Togo.

Altro 
 Aeroporto di Wawa, aeroporto canadese che serve l'abitato di Wawa, in Ontario.
 WAWA sigla della Water Authority of Western Australia, ente governativo australiano.
 Wawa – azienda petrolifera e alimentare statunitense